Bátky Károly (1794–1859) tanító, tankönyvíró, mezőgazdasági szakíró
 Bátky Károly (1838–1888) tanító